Lüttich-Bastogne-Lüttich 2011 war die 97. Austragung von Lüttich–Bastogne–Lüttich, eines eintägigen Straßenradrennens. Es wurde am 24. April 2011 über eine Distanz von 255,5 km ausgetragen und war das zwölfte Rennen der UCI WorldTour 2011. Das Rennen wurde von Philippe Gilbert vor den Brüdern Fränk Schleck und Andy Schleck gewonnen.

Philippe Gilbert gewann als zweiter Fahrer nach Davide Rebellin die drei Ardennenklassiker Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne und Lüttich–Bastogne–Lüttich im selben Jahr.

Teams 
Da Lüttich–Bastogne–Lüttich ein UCI WorldTour Rennen ist, waren alle 18 UCI ProTeams automatisch eingeladen und verpflichtet eine Mannschaft zu schicken. Sieben weitere Mannschaften wurde eine Wildcard für das Rennen gegeben und daraus bildete sich das aus 25 Teams bestehende Fahrerfeld.

Strecke 
Die 255,5 km lange Strecke umfasst den klassischen Start von Lüttich und die Ankunft in Ans. Entlang der Strecke müssen zehn Anstiege überwunden werden, die für Lüttich-Bastogne-Lüttich typisch sind.

Ergebnis

Weblinks 
 Lüttich–Bastogne–Lüttich 2011 in der Datenbank von ProCyclingStats.com
 Lüttich–Bastogne–Lüttich 2011 bei radsport-news.com

Einzelnachweise 

Radrennen 2011
2011